Regina ima više značenja:

 Regina
 Regina, New Mexico
 Regina, Cosenza
 Regina, Modena
 Regina, Pavia
 Regina (muzička grupa)
 Regina (ime)